Sancha ist der Name folgender Personen:
 Sancha von Aragon (* um 1478, † 1506), uneheliche Tochter von König Alfons II. von Neapel
 Sancha von Kastilien (* 1154 oder 1155; † 1208), von 1174 bis 1206 Königin von Aragonien
 Sancha von der Provence (französisch Sancie de Provence; 1225–1261), dritte Tochter von Raimund Berengar V. von der Provence und Beatrix von Savoyen
 Carlos Sancha (* 1983), deutscher Sänger
 Carlos Luis Sancha (1920–2001), englisch-spanischer Porträtmaler
 Ciriaco Sancha y Hervás (1833–1909), Erzbischof von Toledo und Primas von Spanien

Sancha ist der Name folgender Orte:
 Sancha (Lintan) (三岔乡), Gemeinde im Kreis Lintan in der chinesischen Provinz Gansu
 Sancha (Jianyang) (三岔街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Sancho (Namensartikel)
 Sancha He, südlicher der beiden Quellflüsse des Wu Jiang